Шарбакты — название населённых пунктов в Казахстане:
 Шарбакты — село в Кордайском районе Жамбылской области.
 Шарбакты — село в Аккулинском районе Павлодарской области.
 Шарбакты — село в Щербактинском районе Павлодарской области.